IT, It og it bruges i flere betydninger:
 Informationsteknologi – styring og behandling af informationer i større mængder
 Segway Human Transporter – tidligere navn IT
 It (roman) – roman af Stephen King, (den danske titel er Det Onde), som er filmatiseret under samme navn.
 .it – er betegnelsen for det italienske internetdomæne
 Italiensk Wikipedia – it er interwiki-præfiks for den italienske Wikipedia
 It (film fra 2017) – en film fra 2017
 It del 2 – en film fra 2019